Sery, commune française des Ardennes
 Sery, commune française de l'Yonne

Voir aussi
Séry-lès-Mézières, commune française de l'Aisne
Séry-Magneval, commune française de l'Oise